То́мсен () — прізвище данського походження.

Відомі носії прізвища:
 Вільгельм Томсен (; 1842—1927) — данський славіст.
 Клаус Томсен (;  1970) — данський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ніколай Томсен (;  1993) — данський футболіст, півзахисник.
 Петер Томсен (;  1961) — німецький вершник, олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Рольф Томсен (; 1915—2003) — німецький льотчик і підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне, адмірал флотилії бундесмаріне.
 Ульріх Томсен (;  1963) — данський і американський актор.
 Християн Юргенсен Томсен (; 1788—1865) — данський археолог.
 Юліус Томсен (; 1826—1909) — данський хімік.
 Якуп Томсен (;  1997) — фарерський футболіст, нападник.

Див. також 
 Томсон

Данські прізвища